Andrej Georgievitsj Bitov, een Russisch schrijver

Tsjechische gemeenten
 Bítov (okres Znojmo)
 Bítov (okres Nový Jičín)